Ларна (Ардеш) (фр. Larnas) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Ларна (Арьеж) (фр. Larnat) — коммуна во Франции, в департаменте Арьеж.